Кубок Італії з футболу 1986—1987 — 40-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Наполі» виграло у «Аталанти» і втретє завоювало Кубок Італії.

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/13 червня 1987

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1986–1987
Італія
Італія
1986 в італійському спорті
1987 в італійському спорті